Маттіас — ім'я, що походить від грецького Ματθαίος, за походженням схоже на ім'я Матвій. Значення іменні: подарунок бога.

Люди 
Серед відомих людей на ім'я Маттіас: У релігії :

 Святий Матітй, обраний апостолом в Діяннях 1:21–26 замість Юди Іскаріота
 Маттіас Тракайський (), литовський священнослужитель, єпископ Жемайтійський і Вільнюський
 Маттіас Флацій, лютеранський реформатор
 Маттіас Пророк, див. Роберт Метьюз (релігійний самозванець) Стверджується, що він є реінкарнацією оригінального Матіаса під час Другого Великого пробудження
 Матіас Ф. Коулі, апостол святих останніх днів

У мистецтві :

 Матіас Грюневальд, високо шанований художник німецького Відродження
 Маттіас Йохумссон, ісландський поет
 Маттіас Лехнер, німецький кінорежисер
 Маттіас Пауль (актор), німецький актор
 Матіас Шонартс, бельгійський актор

У дворянстві :

 Матіас Корвін Угорський, король Угорщини
 Матіас, імператор Священної Римської імперії, імператор Священної Римської імперії (династія Габсбургів)

В музиці :

 Маттіас Бамерт (нар. 1942), швейцарський композитор
 Маттіас Ябс, німецький гітарист і автор пісень
 Маттіас Менк, німецький аудіоінженер, продюсер електронної музики та діджей
 Матіас Пауль (діджей), німецький діджей електронної танцювальної музики, музикант і продюсер, відомий під сценічним ім'ям Пол ван Дайк
 Маттіас Векманн, північнонімецький музикант і композитор періоду бароко

Інше :

 Маттіас Абеле (1618—1677), правознавець
 Маттіас Адамчевський (нар. 1958), німецький моряк
 Маттіас Аренс (1961 р.н.), німецький гірський гід
 Маттіас Альбінус (фл. 1570-ті), польський кальвіністський міністр
 Ф. Маттіас Александер, австралійський актор, який розробив навчальний процес, який сьогодні називається технікою Олександра
 Маттіас Аллейн (помер у 1642 р.), лондонський джентльмен 17-го століття і магістр коледжу
 Маттіас Альмер (1994 р.н.), австрійський бадмінтоніст
 Матіас Арнольд (нар. 1997), австрійський футболіст
 Матіас Ашенбреннер (1972 р.н.), американський математик
 Маттіас Аскью (1982 р.н.), американський футболіст
 Маттіас Етвуд (нар. 1779), британський політик
 Матіас Ауліке (1807—1865), державний службовець
 Матіас Бахінгер (1987 р.н.), німецький тенісист
 Матіас Бадер (1997 р.н.), німецький футболіст
 Матіас Барановський (нар. 1967), німецький футболіст
 Матіас Барр (1831—1911), шотландський поет
 Матіас Бартгіс (1759—1825), німецько-американський бізнесмен
 Матіас Бартке (нар. 1959), німецький політик
 Матіас Бауманн (1963 р.н.), олімпійський спортсмен
 Маттіас Бібер (1986 р.н.), швейцарський хокеїст
 Маттіас Бідерманн (1983 р.н.), німецький скелетоніст
 Маттіас Біллен (1910—1989), німецький футболіст
 Матіас Бірквальд (нар. 1961), німецький політик
 Маттіас Екстрьом, шведський автогонщик
 Маттіас Еттріх, німецький вчений-комп'ютерник і засновник KDE і LyX
 Матіас Фекл (нар. 1977), французький політик
 Матіас Фелляйзен, дослідник мов програмування
 Маттіас Фрінгс, німецький письменник і журналіст
 Маттіас Гінтер, німецький футболіст
 Матіас Гуссен, канадський футболіст
 Матіас Крек, німецький математик
 Матіас Пфеннінгер, швейцарський художник
 Маттіас Платцек, німецький політик
 Матіас Заммер, колишній німецький футболіст, який зараз є головним тренером
 Маттіас Якоб Шлейден, німецький ботанік і співзасновник клітинної теорії

Однорідні 
Наступні імена пов'язані з англійським іменем  Маттіас:

 Африкаанс : Matthijs
 білоруська : Мацей (Maciej)
 Каталонська : Матеу
 Чеський : Matyáš, Matěj
 Датські : Mattias, Matthias, Matias, Mads
 Голландська : Matthias, Matthijs, Matthijs
 Англійська : Matthias, Matthew, Matt
 Естонська : Маттіас
 Фінська : Матіас, Матті
 Французька : Mathias, Matthias, Matthis
 Гельська : Maitias
 грузинська : Mate (მათე)
 Німецька : Mathias, Matthias
 Угорська : Mátyás
 Українська:  Матфий (не плутати з Матвій)
 Ісландська : Matthías
 Італійський : Mattia
 Латинська : Matthias
 Латвійська : Матіас, Матейс, Матіс
 Литовська : Motiejus
 Норвезька : Mattias, Matthias, Mats
 Польська : Maciej
 Португальська : Матіас (сучасне написання), Матіас (архаїчне написання)
 Румунська : Matei
 Сербохорватська : Матія (Матија), Матей (Матеј), Мате (Мате)
 Словацький : Matej
 Ссловенські : Matija, Matej, Matjaž
 Іспанська : Matías
 Шведський : Маттіас, Матіас, Маттіс, Матс
 Валлійський : Метью, Матеус
Грецькі імена
Єврейські чоловічі імена